Заградец може бити:

 Заградец при Гросупљем, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија
 Заградец (Иванчна Горица), насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија